Жабыки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Жабыки — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Жабыки — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.